(1930–1984), journaliste et homme politique italien, député européen
  poète italien et juriste
  (1950–2007), critique littéraire italien et professeur d'université
 Enrico Narducci (1832–1893), bibliothécaire et bibliographe dans les États pontificaux-Royaume d'Italie
 Kathrine Narducci (1965-), actrice américaine de télévision
 Lisette Narducci (1958-), femme politique française
 Massimiliano Narducci (1964-), joueur de tennis italien
  (1829–1849), patriote italien
  (1887–1979), architecte et ingénieur italien